3-й командный чемпионат Европы по шахматам

Финал третьего командного чемпионата Европы по шахматам проходил в Гамбурге с 5 по 17 июня 1965 года. 12 команд. Порядок проведения: 3 полуфинала и финал разыгрывались в 2 круга (1-й полуфинал — в один). Победители 2-го командного чемпионата Европы — шахматисты СССР и Югославии попали в финал без участия в отборочных соревнованиях.

Советские шахматисты уверенно провели весь чемпионат (9 побед и 1 поражение) и в 3-й раз стали чемпионами Европы — 66 очков. 2—3-е места разделили шахматисты Югославии и Венгрии — по 57 очков; несмотря на то, что команда Венгрии выиграла 9 матчей, а Югославии — только 6, 2-е место было присуждено югославским шахматистам по дополнительным коэффициентам.

Полуфиналы

1-я группа

2-я группа

3-я группа 
В финал допущены команды Венгрии и Румынии.

Финал

Составы команд-призёров

Лучшие результаты по доскам и среди запасных участников 
 1-я доска — Л. Портиш — 5 очков из 9;
 2-я — С. Глигорич — 7 из 10;
 3-я — В. Корчной — 5½ из 9;
 4-я — В. Смыслов — 6 из 9;
 5-я — Г. Барца — 7 из 10;
 6-я — Д. Форинтош — 7½ из 10;
 7-я — М. Тайманов — 5 из 8;
 8-я — Ю. Авербах — 6 из 8;
 9-я — Н. Крогиус — 4½ из 8;
 10-я — И. Болеславский — 5 из 6;
 запасные — А. Лейн — 6 из 7, А. Лутиков — 6½ из 8.

Литература

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Европы по шахматам
1965 год в шахматах
Чемпионаты Европы в 1965 году
Июнь 1965 года
Чемпионаты Европы в ФРГ
Спорт в Германии в 1965 году
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
Международные соревнования по шахматам в Германии